L'edizione 1969 della Copa del Generalísimo è stata la sessantacinquesima edizione della coppa nazionale spagnola. Vide la vittoria finale del Club Atlético de Bilbao (allora dicitura ufficiale dell'Athletic Club), che si aggiudicò il trofeo per la ventunesima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti
In grassetto è evidenziata la squadra detentrice della manifestazione.

Risultati

Ottavi di finale 

spareggio:

Quarti di finale

Semifinali 

spareggio:

Finale

Note

Bibliografia
Luis Arnáiz. 100 Finales de Copa. Historia del Campeonato de España

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1969
1969